Липпард () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Липпард, Люси (род. 1937) — американская писательница и журналистка, арт-критик, активистка, куратор. 
 Липпард, Стивен (род. 1940) — американский учёный-химик.